Астеносфе́ра (от  «бессильный» и  «шар») — слой в верхней мантии планеты (в частности, Земли). Более пластична, чем соседние слои. Это даёт возможность блокам литосферы (твёрдой оболочки планеты) двигаться по ней, а также обеспечивает изостатическое равновесие этих блоков.

Описание 
Астеносфера наблюдается как слой пониженной скорости сейсмических волн (слой Гутенберга) и повышенной электропроводности. В результате более низкой, чем в выше и ниже лежащих слоях скорости сейсмических волн астеносфера является для них каналом, подобным подводному звуковому каналу для звуковых волн в океанах.

На Земле кровля астеносферы лежит на глубинах  под материками и  км под океанами. Нижняя граница земной астеносферы проходит на глубине , по другим данным — до .

См. также 

 Геосфера

Примечания

Ссылки 

Строение Земли
Тектоника плит